La gara di carabina 10 metri aria compressa a squadre dei Giochi della XXXII Olimpiade si è svolta il 27 luglio 2021. Hanno partecipato 58 atleti di 20 nazioni.

I vincitori della gara sono stati i cinesi Yang Qian e Yang Haoran.

Programma

Risultati

Qualificazione Stage 1

Qualificazioni Stage 2

Finale

Collegamenti esterni 

Carabina 10 a squadre